Chen Szu-Yu (chinesisch 陈思组; Pinyin Chén Síyú; * 1. August 1993 in Taipeh) ist eine taiwanische Tischtennisspielerin. Sie nahm zweimal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Erstmals trat die Taiwanerin 2008 international auf. Damals erreichte sie das Viertelfinale im Doppel bei der Jugend-Weltmeisterschaft mit Cheng I-ching. Weitere Auftritte folgten 2010, als sie bei der Weltmeisterschaft für Erwachsene zusammen mit der Mannschaft immerhin das Achtelfinale erreichte. Bei der Jugend-WM kam sie, wie auch schon 2008, im Doppel erneut ins Viertelfinale.

2011 konnte sie dann bei der Jugend-WM Bronze im Doppel mit Cheng-I-ching gewinnen, bei ihrer ersten Individual-WM im Erwachsenenbereich scheiterte Chen direkt in der ersten Runde, im Doppel konnte sie die zweite Runde erreichen. In der Weltrangliste belegte sie im Dezember erstmals einen Platz unter den besten 100. Im Jahr 2012 qualifizierte sie sich bei einem internen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in London, wo sie unter die besten 32 kam. Auf der World Tour spielte sie erfolgreich im U-21-Bereich, sodass sie sich für die Grand Finals qualifizieren konnte, wo sie den zweiten Platz belegte.

2013 nahm Chen an der WM in Paris teil und konnte dort im Doppel unter die besten 32 kommen, im Einzel sowie Mixed war es die zweite Runde. Mit dem taiwanesischen Team erreichte sie Platz neun bei der Team-WM 2014, im Laufe dieses Jahres rückte sie auch zum ersten Mal unter die besten 50 der Weltrangliste vor. Erneut qualifizierte sie sich zudem für den U-21-Wettbewerb der Grand Finals, den sie diesmal durch einen Finalsieg über Miyu Maeda gewinnen konnte. Bei der Weltmeisterschaft 2016 holte sie mit dem Team Bronze, bei den Olympischen Spielen erreichte sie das Achtelfinale, wo sie an der späteren Bronzemedaillengewinnerin Kim Song-i scheiterte. 2017 bildete sie ein Doppel mit Cheng-I-ching, mit der sie das WM-Viertelfinale und die Qualifikation für die World Tour Grand Finals erreichte. Durch einen fünften Platz beim Asian Cup qualifizierte Chen sich in diesem Jahr außerdem zum ersten Mal für den World Cup und kam auch dort ins Viertelfinale.

Bei der Weltmeisterschaft 2018 belegte sie mit der Mannschaft wieder den neunten Platz, im März erreichte sie für einen Monat eine Top-10-Platzierung. Beim World Cup schied sie diesmal im Achtelfinale aus, nachdem sie gegen Kasumi Ishikawa eine 2:0-Führung nicht hatte nutzen können. 2019 bildete sie ein Doppel mit Cheng Hsien-tzu, mit der sie Bronze bei den Grand Finals holte. Im Einzel kam sie bei der Weltmeisterschaft und beim World Cup ins Achtelfinale, mit der Mannschaft belegte sie nach einer Halbfinalniederlage gegen China den dritten Platz beim Team World Cup. 2020 erreichte sie das World-Cup-Viertelfinale, indem sie – nach 1:3-Rückstand – mit 4:3 gegen Doo Hoi Kem gewann.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 20. Oktober 2018)
 Chen Szu-Yu Artikel über Chen Szu-yu auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Taiwaner
Geboren 1993
Frau